Моньки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Моньки — деревня в Воложинском районе Минской области.

Польша 
 Моньки — город в Польше
 Моньки — городско-сельская гмина (волость), входит в Монькский повят, Подляское воеводство

Украина 
 Моньки — село в Красиловском районе Хмельницкой области